Postenje est un toponyme qui peut désigner :
Postenje, un village de Serbie situé dans la municipalité de Ljubovija, district de Mačva ;
Postenje, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Novi Pazar, district de Raška.